Shaheed Minar 
 Shaheed Minar

Cinema 

 Shaheed, un film indien réalisé en 1948 par Ramesh Saigal

Voir aussi